Orchi, plurale di Orco
 Orchi della Terra di Mezzo
 Orchi – Warcraft
 Orchi – trilogia